Берлинер — eврейская фамилия (от ,  — берлинец, берлинский).

Фамилия 

 Берлинер, Абрахам (1833—1915) — еврейский богослов и историк, профессор раввинской семинарии в Берлине.
 Берлинер, Ален (род. 1963) — бельгийский сценарист, режиссёр и продюсер.
 Берлинер, Борис Исаевич (1907—1962) — советский учёный, врач-травматолог, педагог.
 Берлинер, Григорий Осипович (1899—1943) — советский литературовед.
 Берлинер, Труде (1903—1977) — немецкая актриса.
 Берлинер, Ханс (1929—2017) — американский шахматист; гроссмейстер ИКЧФ (1968), чемпион мира в игре по переписке (1968—1971).
 Берлинер, Эмиль (1851—1929) — американский изобретатель.
 Берлинер, Яков Леопольдович (1904—1985) — советский кинооператор и фотокорреспондент.

Разное 
 Берлинер — формат газетной бумаги размером 470 × 315 мм (18½ × 12,4 дюймов), промежуточный между A3 и A2.
 «Берлинер» — популярный в Германии пончик, приготовленный по «берлинскому» рецепту
 Берлинер 92 — немецкий футбольный и спортивный клуб, базирующийся в Берлине.
 Берлинер АК 07 — немецкий футбольный клуб из Берлина.
 Берлинер ансамбль — драматический театр в Берлине.
 Берлинер Штрассе — станция Берлинского метрополитена.

Цитата 
 Я — берлинец («Ich bin ein Berliner») — ставшая культовой фраза американского президента Джона Кеннеди из его исторической речи 26 июня 1963 года в Западном Берлине.